Стефан Георгиев Чапрашиков е български дипломат, секретар на цар Фердинанд I (1907 – 1914).

Биография 
Стефан Чапрашиков е роден през 1874 година в Горна Джумая, тогава в Османската империя. Син е на търговеца Георги Чапрашиков и брат на Александър Чапрашиков и Крум Чапрашиков. Завършва право в Париж в 1897 година.

Работи като секретар на българската легация в Париж. При избухването на Балканската война е офицер в Българската армия. Носител е на орден „За храброст“.

Участва в дипломатическата делегация по подготовката на Лондонския мирен договор от 1913 г. Дипломат е във Франция, Гърция, Сърбия, Русия и Германия.

След завръщането си в България основава фирмата „Стефан Чапрашиков и синове“, която се занимава с износ на тютюн за Германия, заедно със сестреника си Димитър Божков. Състезател е по конен спорт и от 1929 година е член на МОК и почетен председател на БОК.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година се самоубива в Кърджали.

Родословие

Бележки

Външни препратки 
 Чапрашикови - софийските търговци, които запознаха света с българския тютюн

Посланици на България в Русия
Български дипломати от Македония
Български юристи от Македония
Български офицери от Македония
Български поручици
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български военни дейци от Балканските войни
Български състезатели по конен спорт
Председатели на БОК
Членове на МОК
Български благодетели
Български предприемачи от Македония
Български самоубийци
Жертви на комунистическия режим в България
Прототипи на литературни герои
Родени в Благоевград
Починали в Кърджали
Подсъдими по процеса на Десети състав на Народния съд